Le organizzazioni non governative in Italia che si occupano di cooperazione con i paesi in via di sviluppo (PVS), devono ottenere il riconoscimento da parte del Ministero degli affari esteri per poter beneficiare dei contributi della cooperazione italiana.

Tale riconoscimento è previsto dal 1979 (legge 38 sulla cooperazione) e, in particolare dalla legge di riforma (49/87). Le ONG riconosciute ai sensi della Legge 49/1987 sono considerate onlus di diritto.

L'elenco delle ONG riconosciute italiane è tenuto dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, a sua volta sottoposta al controllo ed indirizzo del Ministero degli affari esteri tramite la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

Al 2017 sono circa 230 le ONG riconosciute che lavorano in questo settore.

Elenco delle ONG riconosciute al 22 marzo 2017

Amici senza confini
ActionAid Italia Onlus 
Associazione Bertoni per la cooperazione e lo sviluppo del Terzo Mondo 
Associazione Coopermondo
Comunità di Sant'Egidio 
Associazione Centro Aiuti Volontari 
Associazione di cooperazione cristiana internazionale 
Associazione Casa famiglia Rosetta
Fondazione Acra-Ccs 
Associazione di cooperazione e solidarietà
Amici dei popoli 
Adventist development and relief agency Italia
Associazione Amici dello stato brasiliano Espirito Santo - Centro di collaborazione comunitaria 
Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani
Associazione Giovanni Secco Suardo 
Amici dei bambini 
Associazione italiana donne per lo sviluppo 
Associazione italiana amici di Raoul Follereau 
Associazione Italiana per la Solidarietà tra i Popoli 
Aiutiamoli a vivere Onlus - Fondazione 
Alfeo Corassori - La vita per te
Associazione laicale missionaria 
Associazione laica Montfort - Un cuore per L'Africa 
Associazione Mani amiche 
Amani Onlus 
Agenzia missionaria Evangelo per le nazioni
Associazione Mondo giusto 
Amref - Fondazione africana per la medicina e la ricerca 
Azione per un mondo unito 
Associazione Noi per loro 
Annulliamo la distanza 
Accademia psicologia applicata 
Associazione comunità Papa Giovanni XXIII condivisione fra i popoli 
Associazione Patologi oltre frontiera
Apurimac
Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze 
Arci Cultura e sviluppo 
Associazione Solidarietà e sviluppo 
Associazione Sanitaria internazionale
Associazione per la solidarietà internazionale in Asia 
Associazione Solidarietà paesi emergenti 
Association for Sarva Seva farms Italia 
Associazione di Terra Santa 
Auci Onlus (Ex associazione universitaria per la cooperazione internazionale)
Associazione Avaz - Volontari per lo sviluppo dei popoli 
AVSI - Sostegno e adozioni a distanza 
Associazione bambini vittime Onlus (BVO)
Associazione Milena contro le miocardiopatie 
Organizzazione umanitaria bambini nel deserto Ong-Onlus 
Care and share Italia Onlus 
Caritas Italiana 
Centro per un appropriato sviluppo tecnologico 
CBM Italia Onlus 
Comitato collaborazione medica - CCM
Casa do menor Italia Onlus 
Casa del Sorriso Onlus
Cefa - Comitato europeo per la formazione e l'agricoltura 
Centro italiano di solidarietà 
Centro laici italiani per le missioni 
Organizzazione di volontariato internazionale cristiano 
Centro internazionale per la pace fra i popoli Onlus 
Centro Europa per la scuola educazione e società
Centro educazione sanitaria tecnologie appropriate
Cesvi fondazione Onlus
Centro sviluppo Terzo Mondo
Centro di volontariato internazionale
Centro italiano aiuti all'infanzia
CeVI (Centro di volontariato internazionale)
Comunità internazionale di Capodarco
Comunità in dialogo
Centro di informazione ed educazione allo sviluppo
Centro internazionale per l'infanzia e la famiglia
Coordinamento di iniziative popolari di solidarietà internazionale
Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli
Cooperazione internazionale Sud-Sud
Comunità impegno servizio volontariato
Comunità laici missionari cattolici
Comunità nuovo mondo Onlus
Centro mondialità sviluppo reciproco
Coordinamento delle Ong per la cooperazione internazionale allo sviluppo
Centro orientamento educativo
Cooperazione odontoiatrica internazionale
Col'or Onlus - Camminiamo oltre l'orizzonte
Cooperazione per il mondo in via di sviluppo
Comitato Italiano per l'UNICEF
Comunità missionaria di Villaregia per lo sviluppo
Cooperation of medical services and development
COOPI - Cooperazione internazionale
Cooperazione e sviluppo - Africa mission Onlus
Cooperazione paesi emergenti
Cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti
Coordinamento delle organizzazioni per il servizio volontario
Comunità promozione e sviluppo
Centro regionale di intervento per la cooperazione
Cooperazione nei territiori del mondo
Cuamm - Medici con L'Africa
Centro volontari cooperazione allo sviluppo
Comunità volontari per il mondo
Differenza Donna - Associazione donne contro la violenza alle donne 
Delegazione Europea per l'agricoltura familiare in Asia, Africa e America Latina
Associazione internazionale disarmo e sviluppo
Associazione volontari Dokita
Dalla parte degli ultimi
Educ-Aid - Cooperazione e aiuto internazionale in campo educativo
Elis - Associazione centro Elis
Emergency
Emergenza sorrisi - Doctors for smiling children
Engim - Ente nazionale Giuseppini del Murialdo
Essegielle - Solidarietà, giustizia e libertà
European school of transfusion medicine
Fratelli dell'Uomo
Fondazione Ivo De Carneri
FOCSIV - Federazione organismi cristiani di servizio internazionale volontario
Fondazione Tovini
Fondazione Sipec
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
Fondazione Emmanuel - Don Francesco Tarantini per le migrazioni e il Sud del Mondo
Fondazione Giovanni Paolo II per il dialogo, cooperazione e sviluppo
Fondazione L'Albero della Vita Onlus
Fondazione Marisa Bellisario
Fondazione Monserrate
Fondazione Raphael Onlus
Fondazione Risorsa Donna
Fondazione Rita Levi Montalcini
Gao - Cooperazione internazionale
Gruppo Italiano chirurghi amici della mano
Gruppo missioni Africa
Gruppo Missionari "Un Pozzo per la Vita" Merano
Green Cross Italia
Gruppo per le relazioni transculturali
Gruppo Abele Onlus
Gruppi solidarietà internazionale
Gruppo Trentino di volontariato Onlus
Gruppo Umana Solidarietà
Gruppo di volontariato civile
Helpcode Italia Onlus
Ibo - Associazione italiana Soci Costruttori
Istituto per la cooperazione universitaria
Incontro fra i popoli
Il sole Onlus
Insieme si può Onlus
INTERSOS - Organizzazione umanitaria per l'emergenza
Istituto Pace Sviluppo Innovazione ACLI
Istituto sindacale per la cooperazione allo sviluppo
Istituto superiore internazionale di Scienze Criminali
Istituto Oikos
Jrs - Fondazione pia autonoma servizio dei Gesuiti per i rifugiati
La Ruota Internazionale
L'Africa chiama Onlus
Coordinamento regionale volontariato e solidarietà Luciano Lama Onlus
Legambiente
Leo Onlus
Gruppo laici Terzo Mondo
Associazione Lumbelumbe
Associazione internazionale volontari laici
Movimento apostolico ciechi
Movimento ed azione dei Gesuiti italiani per lo sviluppo
Movimento per l'autosviluppo, l'interscambio e la solidarietà
Mani Tese
Movimento e comunità in difesa dei diritti dei popoli
Missioni Consolata Onlus
Missione futuro Onlus
Movimento per la lotta contro la fame nel mondo
Medicus Mundi Italia
Movimento per la cooperazione internazionale
Movimento delle associazioni di volontariato italiano Modavi
Movimento Africa 70
Medici Senza Frontiere Onlus
Movimento sviluppo e pace
Napoli-Europa-Africa
Next Onlus
Nexus - Solidarietà internazionale Emilia-Romagna
Non c'è pace senza giustizia
Nuovi Spazi al Servire - Istituto per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo
Nessuno Tocchi Caino 
Nuovo villaggio del fanciullo 
Organizzazione di aiuto fraterno Italia Ong-Onlus
Opera di promozione dell'alfabetizzazione nel mondo
Opera Don Bonifacio - Azione Verde Onlus
Organizzazione sviluppo e integrazione Onlus
Organismo sardo di volontariato internazionale cristiano
Organismo di volontariato per lo cooperazione internazionale
Overseas - Organizzazione per lo sviluppo globale di comunità in paesi extraeuropei
Oxfam - Unità e cooperazione per lo sviluppo dei popoli
Persone come noi Onlus
Punto di fraternità
Perigeo international people community
Parma per gli altri
Associazione piccoli progetti possibili
Politecnico internazionale per lo sviluppo industriale ed economico
Progetto domani: cultura e solidarietà
Progetto mondialità
Fondazione per la promozione umana e la salute
Progetto Continenti
Progettomondo Mlal - Movimento laici america latina
Progetto Sud
Progetto sviluppo
Puntoapunto - Agenzia n.1 di Pavia per Ayamé
Ricerca e Cooperazione
Re.Te. - Associazione di tecnici per la solidarietà e cooperazione internazionale
Reach Italia Onlus
Reggio Terzo Mondo
Organismo di solidarietà internazionale
Save the Children
Scaip - Servizio collaborazione assistenza internazionale Piamartino
Servizio Civile Internazionale
Solidarietà e cooperazione senza frontiere
Senza confini Onlus
Salute e sviluppo
SEV Orione 84 - Servizio esperti volontari Orione '84 
Associazione per la cooperazione tecnica e sociale internazionale
San José - Amici nel mondo
Soleterre - Strategie di pace Onlus
Solidarietà e servizio
Sulla strada Onlus
Servizio volontario internazionale
Tamat
Terre des hommes Italia Onlus
Terra Nuova
Terre solidali Onlus
Transparency international Italia
Unione medico missionaria italiana
Un ponte per..
Unione volontariato internazionale per lo sviluppo e la pace
Vento di terra Onlus
Volontariato internazionale donna educazione sviluppo
Volontariato internazionale per lo sviluppo
Volontari internazionali scuola beato angelico
Volontari per iniziative di sviluppo economico e sociale
Volontari Italiani per la solidarietà ai paesi emergenti
Voci di popoli del mondo 
We World Onlus 
World Friends Onlus
WWF Italia - Fondo mondiale per la natura

Note

Voci correlate 
Organizzazione non governativa
Aiuto allo sviluppo
Aiuto pubblico allo sviluppo
Paesi in via di sviluppo
Terzo mondo
Microcooperazione
Cooperazione multilivello

Associazioni di volontariato
Associazioni non profit
Economia dello sviluppo
ONLUS
Organizzazioni caritatevoli
Organizzazioni non governative
Relazioni internazionali
Solidarietà